Charmois (Territoire de Belfort)
 Charmois (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Charmois-devant-Bruyères, Vosges
Charmois-l'Orgueilleux, Vosges
gemeenten met de naam Charmoy